Pretty Baby – film del 1916
Pretty Baby – film del 1978
Pretty Baby – singolo di Vanessa Carlton del 2002